Станку () — румынская фамилия. Известные носители:

 Станку, Богдан (род. 1987) — румынский футболист.
 Станку, Захария (1909—1974) — румынский прозаик и поэт.
 Станку, Константин (род. 1956) — румынский футболист.
 Станку, Стельян (род. 1981) — румынский футболист.